Tod in den Wäldern steht für:
 Tod in den Wäldern, Alternativtitel von Verhängnisvolle Vergangenheit, US-Kriminalfilm von Dick Lowry (1999)
 Tod in den Wäldern (2020), US-amerikanisch-kanadischer Kriminalfilm von Robin Pront